Garin je lahko:

 Eugenio Garin, italjanski zgodovinar (1909-2004)
 Maurice Garin, francoski kolesar (1871-1957)
 Nikolaj Garin, ruski pisatelj (1852-1906)
 Garin, naselje v francoskem departmaju Haute-Garonne